Esta é uma lista de desastres marítimos envolvendo embarcações civis e militares, causados por atos de guerra, ordenados pelo número de vítimas fatais até o limite mínimo de 150 pessoas.

Foram alocados nesta lista, todos os desastres causados por atos de guerra, entendidos estes como atos deliberados por força inimiga para o fim específico de destruição da embarcação, incluídos eventos causados por torpedeamento, raid aeronaval, minas, incêndio, abalroamentos e colisões intencionais, bem como sabotagem, ato terrorista e de pirataria.

Os afundamentos e desastres causados por atos não intencionais, ver Lista de desastres marítimos.

Notas explicativas 
Nota 1: Todos os incidentes confirmados envolvendo minas foram considerados atos de guerra, independentemente da época em que ocorreram.

Nota 2: Na coluna "País de Registro" foi indicado o país - no qual a embarcação estava registrada - existente na época do evento, mesmo que tal país já não mais exista (p.ex.: Império Otomano, União Soviética, Império Austro-Húngaro etc).

Nota 3: Na coluna "local do naufrágio", por se tratar de um parâmetro geográfico, indicou-se a denominação atual do lugar. Exemplos: USS Argonaut, submarino afundado em 1943. País de Registro: Estados Unidos. Local do desastre: Papua-Nova Guiné, embora este país não existisse como nação soberana à época.

Nota 4: Em relação ao Reino Unido, adotaram-se os seguintes critérios:
 1.º) em relação ao país de registro, os eventos ocorridos antes de 01/05/1707 (data da Unificação dos Reinos da Inglaterra e da Escócia) foram indicados de forma separada (Inglaterra, Escócia etc). Para os eventos posteriores àquela data, o país de registro indicado foi o Reino Unido.
 2.º) em relação ao local, os eventos foram anotados considerando-se a divisão interna do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte). O mesmo critério também foi utilizado para os eventos ocorridos em possessões britânicas espalhadas pelo mundo (Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, Gibraltar, etc).

Nota 5: Diferentemente da Lista de desastres marítimos, esta lista considera cada afundamento como evento único, mesmo que tenha ocorrido na mesma área e na mesma data.

Prefixos e Legendas

Lista de Desastres

Ver também
Sistema de classificação da Marinha Real Britânica

Ligações externas 
(em ordem alfabética)
COFEPOW
MARITIME DISASTERS OF WORLD WAR II, by George Duncan.
NAUFRÁGIOS.COM.BR
Naval History Homepage:Casualty lists of the Royal and Dominion Navies (1889-2009), by Don Kindell
SANDER, Roberto. O Brasil na Mira de Hitler: a história do afundamento de navios brasileiros pelos nazistas. . Rio de Janeiro. Ed. Objetiva. 2007.
Soviet Merchant Losses in WWII
The Ships List
The World War I Document Archive.
UBOAT. NET
WRECKSITE

Listas sobre a morte